Carne e Osso (álbum de Taiguara)
 Carne e Osso (canção)
Ou ainda:
 Carne, Osso

Desambiguação